Stenhammaren kan syfta på:
Stenhammaren – ett äldre namn för en stadsdel i Sundsvall, se Södermalm, Sundsvall
Stenhammaren, Fagervik – ett bostadsområde i Fagervik, Timrå 
Stenhammaren – ett grund i finska skärgården, uppkallat efter Olof Stenhammar, se Olof_Stenhammar#Övrigt